Burg Steinhausen steht für
 Haus Steinhausen, eine Wasserburg in Dortmund-Holzen
 Burg Steinhausen (Aspach), eine ehemalige Burg in Aspach-Steinhausen
 Burg Steinhausen (Bad Schussenried), eine ehemalige Burg in Steinhausen (Bad Schussenried)
 Burg Steinhausen (Korschenbroich), eine ehemalige Burg in Korschenbroich
 Schloss Steinhausen in Bommern, Witten